Пасу () — португальська власна назва.

Топоніми

Пасу-де-Аркуш — парафія.